El término alojamiento puede referirse, en esta enciclopedia:

 al alojamiento, el hospedaje gratuito que reciben los militares en las poblaciones mientras están de marcha o en operaciones;
 al alojamiento humano:
en algunos países, al alojamiento, la habitación de un hotel;
 al alojamiento web, el servicio para almacenar contenidos via web;
 al alojamiento, una estructura en forma de caja unida al tubo del cañón mediante un ensamble del tipo bayoneta.